В одиночному розряді тенісного турніру Bremar Cup 1973, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1973 року, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Джулі Гелдман 6-2, 3-6, 7-5.

Основна сітка

Посилання 

Bremar Cup